Bebora bezeichnet:

 ein Ort in Cova Lima, Osttimor, siehe Raimea
 ein Ortsteil von Motael, Dili, Osttimor, siehe Bebora (Motael)